Gamskogel heißen folgende geographische Objekte:

 Gamskogel (Sulztalkamm), 2813 m, Gipfel in den Stubaier Alpen östlich von Längenfeld, Tirol 
 Gamskogel (Alpeiner Berge), 2659 m, Gipfel in den Stubaier Alpen am Seejöchl, Tirol
 Gamskögel, (Westlicher) Gamskogel, 2386 m, Östlicher und zwei Mittlere, Gipfelgrat in den Seckauer Tauern, Steiermark
 Gamskogel (Kitzbüheler Alpen), 2206 m, Gipfel zwischen Neukirchen und Westendorf an der Landesgrenze Salzburg/Tirol
 Gamskogel (Venedigergruppe), 2107 m, Gipfel bei Neukirchen am Eingang des Habachtals
 Gamskogel (Radstädter Tauern), 2136 m, Gipfel im Skigebiet Zauchensee, Salzburg
 Gamskogel (Kaisergebirge), 1449 m, Aussichtsberg am Wilden Kaiser bei Kufstein, Tirol
 Gamskogel (Grazer Bergland), 859 m, Berg im Grazer Bergland bei Deutschfeistritz, Steiermark